V soubojích 3. ročníku 2. slovenské národní fotbalové ligy 1983/84 se utkalo 16 týmů po dvou skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

II. SNL - západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Týmu Elektrosvit Nové Zámky byly odečteny 2 body.

II. SNL - východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997
 Ľubomír Dávid, Juraj Hrivnák, Jozef Kšiňan, Slavomír Ondrejička a Jindřich Pejchar: Futbal 83/84 - ročenka

Slovenská národní fotbalová liga
Fotbal na Slovensku v roce 1983
Fotbal na Slovensku v roce 1984